Васюнино (Матюшкино, Новотроицкое) — деревня в Троицком административном округе Москвы  (до 1 июля 2012 года в составе Подольского района Московской области). Входит в состав поселения Роговское.

Население 
Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 76 человек (39 мужчин и 37 женщин). По данным на 2005 год в деревне проживало 62 человека.

Расположение 
Деревня Васюнино расположена примерно в 78 км к юго-западу от центра Москвы. В километре к юго-востоку от деревни проходит Варшавское шоссе. Ближайшие населённые пункты — деревни Бунчиха, Лыковка и Клёновка. До деревни ходят автобусы № 1004 от 5-го микрорайона Северного Бутова (идёт через метро «Бульвар Дмитрия Донского»), № 1003 от метро «Тёплый Стан» и № 1028 от станции Подольск Курского направления МЖД

История 
С конца XVII века вотчина стольника М.А. Челищева и его потомков. Во второй половине XVIII века усадьбой владел бригадир Н.Г. Челищев. В середине XIX века были усадьбы поручицы М.В. Карпенко и чиновницы 7 класса Е.А. Степановой. Во второй половине столетия - жены действительного статского советника О.Е. Колкотконой и поручика С.С. Смирнова.

Достопримечательности 
В деревне Васюнино находится Троицкая церковь, построенная в 1735 году по прошению и на средства Г. М. Челищева, вместо прежней деревянной. Церковь относится к стилю московское барокко. В середине XIX века к церкви пристроили колокольню и трапезную. В 1930-х годах храм закрыли. В середине 1990-х годов здание храма передали православной церкви. Были проведены ремонтные работы, возобновились богослужения. Троицкая церковь является памятником архитектуры федерального значения. Около церкви много старинных надгробий.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Троицкого административного округа